Axel eller Aksel Jørgensen kan henvise til flere personer:

 Axel Jørgensen (læge) (1870-1935) – dansk læge
 Axel Jørgensen (komponist) (1881-1947) – dansk komponist
 Axel Jørgensen (arkitekt) (1882-1948) – dansk arkitekt
 Aksel Jørgensen (maler) (1883-1957) – dansk maler og grafiker
 Axel Jørgensen (embedsmand) (1890-1979) – dansk skattedirektør
 Aksel Jørgensen (officer) (1913-1987) – dansk officer, slotsforvalter
 Axel Jørgensen (borgmester) – borgmester i Munkebo Kommune
 Aksel Jørgensen (SD-mand) (død 1949) - del af Sicherheitsdienst i Århus under besættelsen, henrettet 1949.

Desuden:
 Axel Jørgensen Urne (1598-1653) – dansk godsejer
 Axel Emil Jørgensen (1885-1962) – dansk officer
 Axel G. Jørgensen (1890-1963) – dansk arkitekt
 Axel Jürgensen (født 1923) – dansk arkitekt
 Axel Borup-Jørgensen (født 1924) – dansk komponist
 Axel Juhl-Jørgensen (født 1932) – dansk ingeniør